Stenderup ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Stenderup (Gelting), Ortsteil der Gemeinde Gelting, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Stenderup (Sieverstedt) (früher Stenderup bei Havetoft), Ortsteil der Gemeinde Sieverstedt, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

in Dänemark:
 in der Billund Kommune
 Stenderup (Billund Kommune), Ort im gleichnamigen Kirchspiel
 in der Haderslev Kommune
 Stenderup (Grarup Sogn), Ort im Grarup Sogn
 in der Hedensted Kommune
 Stenderup (Hedensted Kommune), Ort im gleichnamigen Kirchspiel
 in der Hjørring Kommune 
 Stenderup (Mosbjerg Sogn), Ort im Mosbjerg Sogn
 in der Kolding Kommune
 Sønder Stenderup, Ort im Sønder Stenderup Sogn
 in der Sønderborg Kommune:
 Stenderup (Nybøl Sogn), Ort im Nybøl Sogn
 in der  Tønder Kommune: 
 Stenderup  (Toftlund Sogn), Ort im Toftlund Sogn
 in der Vejen Kommune
 Stenderup (Vejen Kommune), Ort im gleichnamigen Kirchspiel
 Stenderup (Øster Lindet Sogn), Ort im Øster Lindet Sogn

Siehe auch:
 Stenderup Sogn
 Sønder Stenderup Sogn